Затиркевич Іван Олександрович (1829—1902) — український письменник.
 Затиркевич Михайло Дмитрович (1831—1893) — юрист, статський радник, професор Ніжинського ліцею.
 Затиркевич-Карпинська Ганна Петрівна (1855—1921) — українська акторка.

Див. також 
 Затиркевичі